Motocyklowe Grand Prix Ameryk 2019 – trzecia eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, która rozegrana była 14 kwietnia 2019 roku na torze Circuit of the Americas.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Klasyfikacja po wyściguhttp://resources.motogp.com/files/results/2019/AME/Moto2/RAC/worldstanding.pdf?v1_8b071935

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2019
2019 w Stanach Zjednoczonych
Grand Prix MotoGP
Sporty motorowe w Stanach Zjednoczonych
Sport w Austin